Уголок Гайд-парка (Hyde Park Corner (film)) — британский комедийный фильм 1935 года, снятый Синклером Хиллом с участием Гордона Харкера, Бинни Хейл и Эрика Портмана. Харкер играет полицейского, расследующего преступление в Лондоне которое произошло в 1780-х годах. Фильм получил свое название от Уголок Гайд-парка в Центральном Лондоне, где происходят события фильма. Он был основан на пьесе Уолтера С. Хакетта. Фильм был снят в студии Welwyn.

Синопсис

В ролях

Критика

Библиография 
 Low, Rachael. Filmmaking in 1930s Britain. George Allen & Unwin, 1985.
 Wood, Linda. British Films, 1927—1939. British Film Institute, 1986.

Ссылки

Примечания 
Фильмы о Лондоне